Mit Amerikastudien ist gemeint:
 American Studies, ein interdisziplinäres Kulturfach, das sich mit Geschichte, Politik, Gesellschaft, Kultur und Sprache der Vereinigten Staaten befasst; nicht zu verwechseln mit Amerikanistik
 Amerikastudien (Zeitschrift), Fachzeitschrift